Le patronyme Kubla est un patronyme tchèque.

Patronyme

 Serge Kubla (1947-), homme politique belge.

Fiction
Kubla Khan est un poème de Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), qui évoque l'empereur mongol Kubilaï Khan.

Patronyme tchèque